Пушкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Пушкинское сельское поселение — входит в Севский район, Брянская область
 Пушкинское сельское поселение — входит в Городовиковский район, Калмыкия
 Пушкинское сельское поселение — входит в Промышленновский район, Кемеровская область
 Пушкинское сельское поселение — входило (упразднено) в Яранский район, Кировская область
 Пушкинское сельское поселение — входит в Гулькевичский район, Краснодарский край
 Пушкинское сельское поселение — входит в Советском районе Республики Крым
 Пушкинское сельское поселение — входит в Куртамышский район, Курганская область
 Пушкинское сельское поселение — входит в Добринский район, Липецкая область
 Пушкинское сельское поселение — входит в Омский район, Омская область
 Пушкинское сельское поселение — входит в Сафоновский район, Смоленская область